Elstelä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1931-2007), scénariste et réalisateur finlandais
 (1943-2016), actrice finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois